Альборан — вулканічний острів в однойменному морі.
 Море Альборан — напівзамкнене море в південно-західній частині Середземного моря.
 Альборан — підводний хребет в однойменному морі.

 Пабло Альборан (1989) — іспанський співак і композитор.